Andrea del Castagno, Ritratto d'uomo, Washington, National Gallery
 Andrea del Sarto, Ritratto d'uomo, New York, Metropolitan Museum of Art
Antonello da Messina
Ritratto d'uomo, Cefalù, Museo Mandralisca
Ritratto d'uomo, Londra, National Gallery
Ritratto d'uomo, Torino, Museo civico d'arte antica,
Ritratto d'uomo, Pavia, Pinacoteca Malaspina
Ritratto d'uomo (Il condottiero), Parigi, Louvre
Hans Baldung, Ritratto d'uomo, Londra, National Gallery
Giovanni Bellini
Ritratto d'uomo, Firenze, Uffizi
Ritratto d'uomo, Roma, Musei Capitolini
Ritratto d'uomo, Washington, National Gallery
Jacopo de' Barbari, Ritratto d'uomo e coppia di nudi in un interno Berlino, Gemäldegalerie
Sandro Botticelli
Ritratto d'uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio, Firenze, Uffizi
Ritratto virile, Londra, National Gallery
Lorenzo Lotto, Ritratto d'uomo, Milano, Brera
Andrea Mantegna
Ritratto d'uomo, Milano, Museo Poldi Pezzoli
Ritratto virile, Washington, National Gallery
Amedeo Modigliani, Ritratto di uomo
Petrus Christus, Ritratto d'uomo, Los Angeles County Museum of Art
Alessandro Oliverio, Ritratto d'uomo, Dublino, Galleria nazionale d'Irlanda
Andrea Previtali, Ritratto d'uomo, Milano, Museo Poldi Pezzoli
Raffaello, Ritratto d'uomo, Roma, Galleria Borghese 
Luca Signorelli, Ritratto d'uomo, Berlino, Gemäldegalerie
Tintoretto, Ritratto di gentiluomoTizianoRitratto d'uomo, Copenaghen, Statens Museum for KunstRitratto d'uomo, Berlino, GemäldegalerieRitratto d'uomo,  Parigi, LouvreRitratto d'uomo, Vienna, Kunsthistorisches MuseumRitratto d'uomo con falcone, Omaha, Joslyn Art MuseumRitratto d'uomo malato, Firenze, Uffizi
 Diego Velázquez, Ritratto d'uomo,'' Madrid, Prado